Большая разница:

 Большая разница (выпуски)

 Большая разница (фильм)
 Большая разница (фестиваль)
 телепередача:
 Большая разница
 
 
 Большая разница (Казахстан)